Чоппер (від  - ніж для нарізки продуктів):

  Чоппер - стиль мотоцикла;
  Чоппер - силова частина регулятора ШІМ;
  Чоппер - одне з найдавніших знарядь праці епохи палеоліту;
Чоппер - ім'я одного з персонажів аніме-серіалу One Piece;
Чоппер - інша назва жанру комп'ютерних ігор  слешер;
Чоппер - подрібнювач (кухонний комбайн);
Чоппер - частина оптичної схеми ІЧ-спектрометрів, що перемикає потік ІЧ випромінювання.